Маргарита Давыдова:
 Давыдова, Маргарита Алексеевна (род. 1953) — российский писатель, педагог, искусствовед, киновед.
 Давыдова, Маргарита Викторовна (известна как: Анастасьева; 1925—2022) — советская и российская актриса, писательница.